Miejscowości w USA:
 Winnsboro – miasto w stanie Luizjana, w parafii Franklin
 Winnsboro – miejscowość w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Fairfield
 Winnsboro – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Wood